

Риб-Маунтен — місто, штат Вісконсин
 Риб-Маунтен — переписна місцевість, штат Вісконсин

Див. також 
 Риб